Пауль Хаазе (; —, ) — немецкий художник, плакатист, иллюстратор, карикатурист.

Автор многих театральных и выставочных афиш и плакатов.

Иллюстрировал произведения Оскара Паницца, Ганса Гейнца Эверса, Эриха Мюзама и других.

Популярный карикатурист. Основной темой его карикатур и рисунков были сюжеты спортивной жизни, гонки, состязания. Свои работы помещал во многих берлинских газетах и журналах.

Под псевдонимом «Дядя Франц» написал несколько детских книг в стихах.

Галерея

Источник 
 Erich Mühsam. Gesammelte Werke. Jazzybee Verlag, 2012

Художники-иллюстраторы Германии
Плакатисты Германии
Художники-карикатуристы Германии
Графики Германии